Чей Четта III (, ) — король Камбоджи (1672—1673). Правил под именем Батом Реатеа II () или Падумараджа II ().

Полное тронное имя — Самдач Брихат Дхармасурия Варман Падма Раджадхираджа Парама Бупати ().

Биография 
Сын короля Batom Reachea I, убитого в 1642 году. В 1671 году стал зятем своего дяди по отцовской линии, Барома Рачеа VIII, женившись на своей кузине, принцессе Анг Шри Дхите Кшатрии.

В следующем году он реализовал заговор, в результате которого в декабре 1672 года был убит его отчим. Всего через пять месяцев после коронации в апреле—мае 1673 года был убит в своей постели малайцами по приказу королевы.

Примечания

Литература 
 Chroniques Royales du Cambodge de 1417 à 1595. École française d'Extrême Orient, Paris 1988

Ссылки 
 

Короли Камбоджи